Nancy — шестой студийный альбом американской певицы и актрисы Нэнси Синатры, выпущенный в 1969 году на лейбле Reprise Records.

В качестве продюсера данного альбома выступил Билл Стрейндж, а сам диск в том же 1969 году занял 91 место в чарте Billboard 200.

Список композиций 
 «God Knows I Love You» (Delaney Bramlett, Mac Davis) — 3:09
 «Memories» (Billy Strange, M. Davis) — 3:42
 «Just Bein' Plain Old Me» (Lawrence Castleman) — 3:35
 «Here We Go Again» (Donny Lanier, Red Steagall) — 3:09
 «My Dad (My Pa)» (Herbert Martin, Michael Leonard) — 2:34
 «Light My Fire» (Jim Morrison, John Densmore, Ray Manzarek, Robby Krieger) — 3:05
 «Big Boss Man» (Al Smith, Willie Dixon) — 5:01
 «My Mother’s Eyes» (Abel Baer, Wlofe Gilbert) — 3:26
 «I’m Just in Love» (Scott Davis) — 3:23
 «Son of a Preacher Man» (John Hurley, Ronnie Wilkins) — 2:49
 «Long Time Woman» (Bob Lind) — 3:22
 «For Once in My Life» (Orlando Murden, Ronald Miller) — 2:50

Бонус-треки 
<li>«Nice 'n' Easy» (Alan Bergman, Marilyn Keith, Lew Spence) — 2:04
<li>«Old Devil Moon» (Burton Lane, E.Y. Harburg) — 1:52
<li>«Happy/Home» (Lee Hazlewood) — 2:29
<li>«Home» (Mac Davis) — 3:41

Участники записи 
 Nancy Sinatra — вокал
 Roy Caton — труба
 Jim Horn — флейта
 Al Casey, Jerry McGee, Billy Strange — гитары
 Red Rhodes — педал стил гитара
 Don Randi — фортепиано
 Chuck Berghofer, Carol Kaye, Jerry Scheff — бас-гитара
 Hal Blaine — ударные
 The Sid Sharp Strings — струнные
 The Blossoms, B. J. Baker — бэк-вокал

Производственный персонал 
 Billy Strange — продюсер
 Les Taylor — оркестровка
 Bill Inglot, Ken Perry, Kip Smith — мастеринг
 Bob Irwin — мастеринг, продюсер переиздания
 Hal Lifson — консалтинг
 Jeff Smith — дизайн

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Reprise Records
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Нэнси Синатры
Альбомы Sundazed Records